Grenadiermarsch steht für
Grenadiermarsch (Musik), Militärmusik
Altpreußischer Grenadiermarsch
Fridericus-Rex-Grenadiermarsch
Marcha Granadera, ursprünglicher Name des Marcha Real, Nationalhymne von Spanien.  
Grenadiermarsch, Gericht